Aurèlia (mare de Juli Cèsar), muller de Gai Juli Cèsar, i mare de Juli Cèsar
 gens Aurèlia, família romana 
 Aurèlia Orestil·la, dama romana dona de Catilina 
 Aurèlia (prenom)